René-Aimé Paillard, né le  à Asnières-en-Montagne (Côte-d'Or) et mort pour la France le  à Les Islettes (Meuse), est un avocat français et membre de l'Action française.

Présentation 
Il fait ses études à Paris au lycée Henri-IV. Son père est président de la section d'Action française du 5ème arrondissement de Paris.

Son engagement à l'Action française est attesté dès 1911 dans le Quartier latin.

En mai 1913, il est arrêté avec d'autres militants royalistes et emprisonné une quinzaine de jours. La même année, il est chargé des Lycéens et Collégiens d'Action française. Malgré cette condamnation, il est licencié en Droit le  et devient avocat à la cour d'appel de Paris où il défend de nombreux Camelots du Roi.

De juin 1914 jusqu'à sa mobilisation au 66e bataillon de chasseurs, il est nommé secrétaire général des Étudiants d'Action française. Lors de la Première Guerre mondiale, il est enrôlé comme agent de liaison au grade de caporal. Il participe à la bataille de la Marne et à la bataille de la Somme.

Il meurt pour la France le  après avoir reçu des éclats d'obus aux membres inférieurs et au ventre. Louis Dimier lui rend un vibrant hommage dans L'Action française le 7 février 1916.

Il est décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre à titre posthume.

Distinctions

Notes et références 

Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Avocat français du XXe siècle
Mort pour la France
Personnalité de l'Action française
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Naissance en septembre 1892
Décès en janvier 1916
Décès à 23 ans
Élève du lycée Henri-IV